Bootleg peut désigner :

Divers 
 Bootleg, un jeu vidéo piraté ;
 Bootleg, un jouet faux ou contrefait, dans le jargon des collectionneurs ;

Personnages de fiction 
 Bootleg, un personnage fictif issu d'un comic ;

Musique 
 Bootleg, une œuvre musicale piratée ;
 Bootleg, un album de musique de Larry Norman;
 Bootleg, un album de musique du groupe Bad News ;
 Bootleg, un album de musique du groupe Tempest ;
 Bootleg, un album de musique du groupe Eric's Trip ;
 Bootleg, un album de musique du groupe Downchild Blues Band ;
 Bootleg, un single du groupe japonais Mr.Children ;
 Bootleg, un album du chanteur japonais Kenshi Yonezu ;
 Bootleg Family Band, groupe australien de folk, R&B et rock.

Lieux 
 Bootleg (Le), salle de concert à Bordeaux ;

Télévision 
 , une mini série télévisée de 2002 ;

Vêtements 

 Bootleg, réappropriation de ce que font les marques pour créer un  produit nouveau; Voir aussi : bootlegger